Платон може да се односи на:
 Платон, старогрчки филозоф
 Платон Атанацковић (1788 — 1867), епископ будимски и бачки као и политички радник
 Платон Бањалучки, српски епископ и православни светитељ
 Платон Димић, српски математичар
 Платон (егзарх), византијски егзарх Равене
 Платон Љевшин (), московски митрополит
 Николас Платон (), грчки археолог
 Платон Кулбуш (), естонски епископ и први православни светитељ естонског порекла
 Платон Чирноага (), румунски бригадни генерал током Другог светског рата
 Платон (комедиограф)